Hellevoetsluis (plaats), een plaats in de gemeente Voorne aan Zee
 Hellevoetsluis (gemeente), een voormalige Nederlandse gemeente